Пењолитос има више значења:

 Пењолитос (Конето де Комонфорт), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пењолитос (Сан Педро дел Гаљо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику